Il singolare del torneo di tennis Nagoya Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Chuck Adams che ha battuto in finale Daniel Nestor 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jeremy Bates (primo turno)
 Martin Laurendeau (quarti di finale)
 Chuck Adams (Campione)
 Steve Bryan (primo turno)

 Chris Wilkinson (quarti di finale)
 Assente
 Brett Steven (primo turno)
 Ramesh Krishnan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1992